Джамал Буш (), відоміший своїм сценічним ім'ям Tha Rockness Monstah, скорочено Rock;  4 листопада 1975) — американський хіп-хоп виконавець, учасник колективу Boot Camp Click і дуету з Sean Price під назвою Heltah Skeltah.

Дискографія

Heltah Skeltah

Boot Camp Clik

Мікстейпи

Примітки 

Афроамериканські співаки
Репери
Duck Down Records